Günthersdorf – frazione della città di Leuna (Sassonia-Anhalt)
 Günthersdorf – frazione della città di Friedland (Brandeburgo)